Ви́ктор Никола́евич Коко́сов (род. 1963, Ленинград) — российский журналист и литератор. Член Союза писателей России. Действительный член Русского Географического общества. 

Правнук русского писателя Владимира Яковлевича Кокосова.

Биография 
Родился в Ленинграде в 1963 году в семье служащих. В 1986 году окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина) и одновременно факультет общественных профессий по специальности «журналистика».

Публикуется с 1982 года. Работал в различных газетах, в том числе в 1988—1994 годы в газете «Вечерний Ленинград» (затем «Вечерний Петербург»), где был членом редколлегии и членом бюро организации Союза журналистов.

Автор ряда книг историко-очерковой прозы, в том числе «Правда о Второй ударной», «Эхо пушек „Юноны“. Рассказы о моряках» (О плавании Николая Резанова и последовавших за этим событиях вплоть до начала XXI века), «Право на мужество». Публиковался в различных писательских и ведомственных сборниках, журналах и газетах.

Главный редактор издания «Русские кругосветные путешествия от Крузенштерна до „Седова“». Книга представлена в Президентской библиотеке.

В период работы в газетах, помимо официального псевдонима, Виктор Крайнев, который записан у Кокосова в членских билетах Союза журналистов СССР и Союза писателей России, использовал и следующие псевдонимы: В. Дубравин, В. Дубровин, К. Викторов, К. Степанов, В. Назаров, Ю. Кисель, В. Николаев и др..

Статья «„Алиса“ с косой чёлкой» 
Известен как автор критической статьи ««Алиса» с косой чёлкой», опубликованной в газете «Смена» 22 ноября 1987 года о концерте рок-группы «Алиса». В частности, в статье утверждалось, что на концерте лидер группы Константин Кинчев произнёс в микрофон слова «Хайль Гитлер!» — это утверждение было в дальнейшем опровергнуто в суде. Статья получила широкую известность и неоднозначные оценки. По словам тогдашнего главного редактора газеты Виктора Югина, «со стороны Виктора Кокосова это была подстава».

Награды 
 2014 год — Серебряный лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в военно-патриотической номинации за книгу «Правда о Второй ударной».
 2014 год — лауреат Всероссийской литературной премии имени Алексея Константиновича Толстого в номинации «Документальная проза» за книгу «Живи, любимый город!».
 2021 год — лауреат Международной литературной премии имени П. П. Ершова за произведения для детей и юношества, за книгу «Животные на войне»
 2021 год — лауреат литературной премии имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова за книгу "Шагнувшие в бессмертие" (в соавторстве с А.Веретиным)

Библиография

Примечания 

Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Журналисты СССР
Журналисты России
Родившиеся в 1963 году
Военные журналисты СССР
Писатели России